Компаундування (, , ) – термін позначає:
  Змішування двох або більше кількох мастил, видів палива, для отримання продукту наперед сформованих властивостей. 
  Схема вмикання електричних обмоток або агрегатів, за якої магнітний потік зростає із збільшенням струму (навантаження машини).

Література